La princesse Tatiana de Liechtenstein, née Tatjana Nora Maria, le  à Saint-Gall, en Suisse, est un membre de la famille princière du Liechtenstein. Elle est la fille du prince souverain Hans-Adam II et de la princesse Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau.

Biographie 
Tatiana est née en 1973 à Saint-Gall, Suisse. Elle est le dernier enfant et la fille unique du prince souverain Hans-Adam II de Liechtenstein et de son épouse Marie Kinsky von Wchinitz et Tettau. Son grand-père paternel est le prince souverain François-Joseph II. Ses trois frères aînés sont successibles au trône : l'aîné, Alois, actuel prince héréditaire, ainsi que Maximilien et Constantin.

Tatiana fréquente l'école primaire de Vaduz-Ebenholz jusqu'en 1984, puis le lycée du Liechtenstein et obtient son diplôme en 1992 avec la « Matura ». Elle étudie ensuite l'administration des affaires à Madrid (European Business School), Londres et Paris. Elle parle couramment l'allemand, l'anglais, le français et l'espagnol.

Mariage et descendance 
Le , Tatiana épouse dans la cathédrale Saint-Florin de Vaduz le baron Philipp von Lattorff (né le  à Graz, manager chez Boehringer Ingelheim Pharma), fils aîné du baron Claus-Jürgen von Lattorff (1941-2016) et de la comtesse hongroise Julia Batthyány von Német-Ujvár (née en 1940). 

De ce mariage, sont nés sept enfants :

 Lukas Marie von Lattorff (Wiesbaden, ) ;
 Elisabeth Maria Angela Tatjana von Lattorff (Grabs, ) ;
 Marie Teresa von Lattorff (Grabs, ) ;
 Camilla Maria Katharina von Lattorff (Monza, ) ;
 Anna Pia Theresia Maria von Lattorff (Goldgeben, ) ;
 Sophie Katharina Maria von Lattorff (Goldgeben, ) ;
 Maximilian Maria von Lattorff (Goldgeben, ).

Succession 
Selon le pacte familial conclu en 1606, la succession du Liechtenstein est réglée exclusivement de manière patrilinéaire. Ainsi Tatiana et ses descendants sont exclus de l'héritage et donc aussi de la succession au trône.

Ascendance 
Ses quartiers d'ascendance sont :

Liens web 
 Das Fürstenhaus von Liechtenstein. Sekretariat Seiner Durchlaucht des Fürsten von Liechtenstein, abgerufen am 31. Mai 2019.

Références

Bibliographie 
 

Maison de Liechtenstein
Personnalité féminine liechtensteinoise
Naissance en avril 1973
Naissance à Saint-Gall